Rétság beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Rétság
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Rétság
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Rétság